

Nom de famille 

 Frank Mugisha (1979-), militant ougandais pour les droits LGBT;
 Cedrick Mugisha (1994-), joueur de football et acteur rwandais;
 Moïse Mugisha (1997-), coureur cycliste rwandais;
 Samuel Mugisha (1997-), coureur cycliste rwandais.